Izzat steht für:

 Izzat (1968), indischer Spielfilm
 Izzat (1991), indischer Spielfilm
 Izzat – A Killer Thriller, norwegisches Filmdrama (2005)

Siehe auch:
 Izata